Numele Gheorghe Stan se poate referi la:

 Gheorghe Stan (militar)
 Gheorghe Stan (jurist)